bł. Joanna z Azy (ok. 1135–1205) – matka bł. Manesa i św. Dominika Guzmána
 bł. Joanna z Tuluzy (1220–1271) – hrabina Tuluzy
 bł. Joanna z Signa (1244–1307) – włoska tercjarka franciszkańska
 bł. Joanna z Orvieto (ok. 1264–1306) – włoska tercjarka dominikańska, mistyczka
 bł. Joanna Soderini (1301–1367) – włoska siostra z trzeciego zakonu Serwitów
 bł. Joanna Maria z Maille (1331–1414) – francuska tercjarka franciszkańska
 bł. Joanna Scopelli (1428–1491) – włoska karmelitanka
 bł. Joanna Portugalska (1452–1490) – portugalska królewna, dominikanka
 bł. Joanna Maria Bonomo (1606–1670) – włoska benedyktynka, mistyczka, stygmatyczka
 bł. Joanna Franciszka od Nawiedzenia Maryi (1843–1888) – włoska zakonnica, założycielka Małych Służebnic Najświętszego Serca Jezusa
 bł. Joanna María Condesa Lluch (1862–1916) – hiszpańska zakonnica, założycielka Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Patronki Pracowników

Zobacz też:
 Święta Joanna